Alejandro García o Alex García possono riferirsi a:

Alejandro García (1979) – pugile messicano
Alejandro García (1961) – calciatore messicano
Alejandro García (1984) – calciatore spagnolo
Alejandro García Casañas (1970) – calciatore spagnolo
Alejandro García Caturla (1906-1940) – compositore cubano
Alejandro García Padilla (1971) – politico portoricano

Alex García (Alejandro García González, n. 2003) – pilota automobilistico messicano
Álex García (1981) – attore spagnolo
Alex Ribeiro Garcia (1980) – cestista brasiliano
Álex García Peña (1984) – calciatore spagnolo

Aíto García Reneses (Alejandro García Reneses, n. 1946) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo spagnolo